Haigerbach und Haiger Bach sind Gewässernamen:
 Haigerbach (Brehmbach), linker Zufluss des Brehmbachs bei Königheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Haigerbach (Dill), rechter Zufluss der Dill bei Haiger, Lahn-Dill-Kreis, Hessen

 Haiger Bach, rechter Zufluss der Haßlach bei Gundelsdorf, Stadt Kronach, Landkreis Kronach, Bayern